Neptune kan referere til

 HMS Neptune (1909) – et britisk slagskib (1909)
 Lockheed P-2 Neptune – et 2-motors  propeldrevet maritimt patruljefly fra amerikanske Lockheed (1945)
 Windows Neptune –  en testversion af Microsoft Windows (1999-2000)

Se også 
 Neptun (planet)
 Neptun (gud)